Ла Тинахера има више значења:

 Ла Тинахера (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Тинахера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинахера (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Тинахера, Блоке 321 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику